Kampil kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kampil (ort i Indien), Uttar Pradesh, Farrukhābād,

Indonesien 

 Desa Kampil, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar